Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 1998, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Mariano Puerta 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Julián Alonso (quarti di finale)
 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Jiří Novák (Campione)
 Mariano Puerta (finale)

 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Radomír Vašek (secondo turno)
 Adrian Voinea (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 1998